Михаїл Черкез — румунський генерал, учасник війни за незалежність Румунії.
 Черкез Алі — кримськотатарський письменник.
 Черкез Євген Євгенович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

 Вітрянка (Роздольненський район) (до 1944 року — Черкез, крим. Çerkez) — село Роздольненського району Автономної Республіки Крим.
 Чапаєвка (Совєтський район) (до 1945 року — Черкез-Тобай, крим. Çerkez Tobay) — село Совєтського району Автономної Республіки Крим.
 Черкез-Кош — гора в Криму, у південно-східній частині Бабуган-яйли.
 Черкез-Бурун — гора в Криму.
 Черкез Німецький — колишнє село в Роздільненському районі Республіки Крим.

Література 
 Горный Крым. Атлас туриста / ГНПП «Картографія», Укргеодезкартографія ; ред.: Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев, геоинформ. подгот. Е. А. Стахова. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — 112 с.